Termin -{NADPH oksidaza}- ima više značenja.

 NAD(P)H oksidaza
 NADPH dehidrogenaza (hinon)